ribar, zanimanje, vidi ribarstvo, ribolov

Naselja:
 Ribari (Karlovac), gradsko naselje Karlovca, Hrvatska
 Ribari (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic, BiH